Een baksel is een product dat gebakken wordt, dus in een oven wordt gemaakt.

 Zoete baksels noemt men gebak.
 Niet-zoete baksels zijn broodwaren.

Baksels worden ook wel deegwaren genoemd, hoewel onder deegwaren ook de pasta's vallen.

spreekwoord 
Niet alle brouwsels en baksels zijn gelijk.Het resultaat van wat men maakt is niet steeds hetzelfde.

Brood en banket